Brag är ett svenskt efternamn. Enligt Svenskt biografiskt lexikon  anses det "leda sitt ursprung från udden Bragenäs i Norge, varav namnet skall vara taget". Mera sannolikt kommer det från Bragernes, en av den norska staden Drammens föregångare, idag namn på en stadsdel i denna stad. 

Den 31 december 2013 var 153 personer med efternamnet Brag bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Brag
 Albin Brag (1878–1937), arkitekt
 Carl Johan Brag (1735–1781), präst och lärare
 Eva Brag (1829–1913), journalist
 Herman Brag (1860–1936), operasångare
 Ida Brag (1866–1921), operasångare
 Jonas Brag (1781–1857), astronom

Extern referens

Källor

Svenska släkter
Svenska efternamn